Стефанобериксовидные  — подотряд лучепёрых рыб из отряда бериксообразных. Ранее классифицировался как отряд стефанобериксообразных (Stephanoberycoformes). В состав подотряда включают два надсемейства с шестью семействами, 17 родов с 31 видом.

Описание 
Небольшой по численности подотряд, содержащий своеобразных по внешнему виду глубоководных рыб. Скелет слабо пропитан минеральными солями. Спинной плавник смещён назад и расположен над анальным. Кожа голая или покрыта маленькими чешуйками, шипами или волоскоподобными выростами, тёмного или красного цвета. Рыбы имеют большой рот, в результате чего их голова отдалённо напоминает голову китов.

Классификация 
В подотряд включают следующие семейства:
 Надсемейство 
  (1 род, 2 вида)
  (4 монотипических рода)
  (1 монотипический род)
 Надсемейство 
  (1 род, 2 вида)
  (1 монотипический род)
  (6 родов, 21 вид)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бериксообразные